Christian Frascella – scrittore italiano
 Francesco Antonio Frascella – arcivescovo cattolico italiano
 Nick Frascella – cestista statunitense